Alfonso Splendore
 Splendore (Splendor) – film del 1935 diretto da Elliott Nugent
 Splendore – romanzo del 2013 di Margaret Mazzantini